«» — американский немой фильм 1918 года режиссёра Дэвида Уорка Гриффита.
 «» — австрийская кинодрама 1931 года режиссёра Отто Премингера.
 «Великая любовь» — немецкий фильм 1942 года режиссёра Рольфа Ханзена.
 «» — немецкий фильм 1949 года режиссёра Ганса Бертрама.

См. также